Der letzte Zug steht für:

 Der letzte Zug (1962), US-amerikanischer Spielfilm (OT: Experiment in Terror)
 El ultimo tren – Der letzte Zug, uruguayischer Spielfilm (2002)
 Der letzte Zug (2006), deutscher Spielfilm